Flintstone steht für:

 Flintstone (Hund), deutscher Archäologiehund
 Flintstone (Maryland), Ort in den Vereinigten Staaten 

Siehe auch:
 Familie Feuerstein (Originaltitel The Flintstones), US-amerikanische Zeichentrickserie